Пасковац је насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 609 становника.

Демографија 
У насељу Пасковац живи 546 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 38,4 година (37,8 код мушкараца и 39,0 код жена). У насељу има 205 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,35.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији